Leonard Soccio, dit Len Soccio, (né le  à Saint Catharines, province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canado-allemand de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1984, il commence sa carrière junior avec les Centennials de North Bay dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il passe professionnel en 1988 avec les Komets de Fort Wayne dans la Ligue internationale de hockey. Il part en Allemagne en 1994. Il porte pendant onze ans les couleurs des Hannover Scorpions. Il met un terme à sa carrière en 2005. Son numéro 20 est retiré en 2006 par le club d'Hanovre et élevé dans la TUI Arena.

Carrière internationale
Il représente l'équipe d'Allemagne au niveau international. Il prend part à quatre éditions des championnats du monde entre 2000 et 2003 et aux Jeux olympiques de Salt Lake City.

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey de l'Ontario 
1988 : remporte le trophée Leo-Lalonde.
1988 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles.

ECHL 
1990 : nommé dans la première équipe d'étoiles.

DEL 
2001 : participe au Match des étoiles.
2002 : participe au Match des étoiles.
2004 : participe au Match des étoiles.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1984-1985|| Centennials de North Bay|| LHO|| 35|| 10|| 11|| 21|| 11|| 8|| 0|| 6|| 6|| 10
|-
| 1985-1986|| Centennials de North Bay||  LHO|| 66|| 20|| 43|| 63|| 79|| 10|| 1|| 5|| 6|| 11
|-
| 1986-1987|| Centennials de North Bay||  LHO|| 66|| 31|| 54|| 85|| 56|| 24|| 9|| 18|| 27|| 36
|-
| 1987-1988|| Centennials de North Bay||  LHO|| 66|| 53|| 82|| 135|| 79|| 4|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 1987-1988|| Komets de Fort Wayne|| LIH|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| Komets de Fort Wayne|| LIH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| Indians de Springfield|| LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| Thunderbirds de Winston-Salem || ECHL|| 60|| 51|| 62|| 113|| 87|| 10|| 5|| 12|| 17|| 12
|-
| 1990-1991|| Monarchs de Greensboro || ECHL|| 63|| 36|| 55|| 91|| 186|| 13|| 10|| 6|| 16|| 11
|-
| 1991-1992|| Chill de Columbus || ECHL|| 38|| 24|| 34|| 58|| 149|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Smoke de Brantford || CoHL || 12|| 12|| 12|| 24|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Norwich & Peterborough Pirates|| BHL|| 5|| 4|| 9|| 13|| 10||  || || || || 
|-
| 1992-1993|| Wildcats de St. Thomas || CoHL || 56|| 44|| 84|| 128|| 90|| 15|| 10|| 21|| 31 || 25
|-
| 1994-1995|| Wedemark ESC|| 1. Eishockey-Liga|| 42|| 49|| 76|| 125|| 119|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Wedemark ESC|| 1. Eishockey-Liga|| 52|| 52|| 104|| 156|| 84|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Scorpions de Wedemark|| DEL|| 47|| 22|| 28|| 50|| 107|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Scorpions de Hanovre|| DEL|| 49|| 18|| 46|| 64|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Scorpions de Hanovre|| DEL|| 51|| 18|| 35|| 53|| 120|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Scorpions de Hanovre|| DEL|| 56|| 16|| 43|| 59|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Scorpions de Hanovre|| DEL|| 55|| 17|| 36|| 53|| 52|| 6|| 1|| 5|| 6|| 20
|-
| 2001-2002|| Scorpions de Hanovre|| DEL|| 60|| 25|| 45|| 70|| 94|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Scorpions de Hanovre|| DEL|| 52|| 13|| 33|| 46|| 84|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Scorpions de Hanovre|| DEL|| 51|| 15|| 25|| 40|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Scorpions de Hanovre|| DEL|| 52|| 5|| 17|| 22|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| SC Langenhagen|| Regionalliga || 20|| 12|| 38|| 50|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| SC Langenhagen || Regionalliga || 15|| 4|| 5|| 9|| 43|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en mai 1967
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur allemand de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Joueur des Thunderbirds de Winston-Salem
Joueur des Monarchs de Greensboro
Joueur du Chill de Columbus
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Hannover Scorpions
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Saint Catharines